

Localidades 
Estados Unidos
Selma (Alabama)
Selma (Arkansas)
Selma (Califórnia)
Selma (Colorado)
Selma (Indiana)
Selma (Iowa)
Selma (Kansas)
Selma (Luisiana)
Selma (Michigan)
Selma (Mississippi)
Selma (Missouri)
Selma (Carolina do Norte)
Selma (Ohio)
Selma (Oregon)
Selma (Carolina do Sul)
Selma (Texas)
Selma (condado de Guadalupe, Texas)
Selma (condado de Comal, Texas)
Selma (condado de Bexar, Texas)
Selma (Virgínia)
Selma (condado de Staunton, Virgínia)
Selma (condado de Alleghany, Virgínia)

Outras
Selma (Suíça)
Selma (Canadá)

Outros usos
 Selma (filme), com David Oyelowo e Tom Wilkinson

Desambiguações de topônimos